AFG je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Afganistan.
 nemška kratica za Arbeitsförderungsgesetz - napredni delavski zakon

Kratice